Добрињ може бити:

 Добрињ, насељено мјесто и средиште истоимене општине у Приморско-горанској жупанији, Република Хрватска
 Добрињ (Литомјержице), насељено мјесто у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република